Neotrygon kuhlii  — вид рода Neotrygon из семейства хвостоко́ловых отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Эти рыбы обитают в тропических водах Индийского и Тихого океана. Встречаются на глубине до 170 м. Максимальная зарегистрированная ширина диска 70 см. Грудные плавники срастаются с головой, образуя ромбовидный диск, ширина которого превосходит длину. Рыло притупленное. На хвостовом стебле присутствует ядовитый шип. Диск покрыт ярко-голубыми круглыми пятнами. 

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon kuhlii размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—2 новорождённых. Рацион этих скатов состоит в основном из ракообразных. Эти скаты являются объектом целевого промысла. Представляют интерес для аквариумистов.

Таксономия и филогенез 
Впервые новый вид был научно описан в 1841 году как Trygon kuhlii Иоганном Петером Мюллером и Фридрихом Густавом Генле. Он был назван в честь Генриха Куля, умершего в процесса сбора образцов флоры и фауны на Яве, чьи коллекции, рисунки и рукописи обеспечили материалами Мюллера, Генле и других натуралистов. Возможно, существует комплекс видов из пяти видов. В ареале присутствуют многочисленные цветовые морфы. Например, две разновидности, обитающие в водах Явы и Бали могут быть самостоятельными видами, отличающимися как морфологически, так и на молекулярном уровне. Для прояснения таксономического статуса вида необходимы дальнейшие исследования.

Ареал и места обитания 
Ареал комплекса видов Neotrygon kuhlii охватывает воды от западной части Индийского океана до восточной части Тихого океана. Они обитают у побережья Американского Самоа, Австралии, Камбоджи, Китая, островов Кука, Гуама, Гонконга, Японии, Мадагаскара, Малайзии, Маврикия, Микронезии, Мозамбика, Мьянмы, Новой Каледонии, Северных Марианских островов, Палау, Папуа — Новой Гвинеи, Филиппин, Самоа, Сомали, ЮАР, Шри-Ланки, Танзании, Таиланда, Тонга, Вануату, Вьетнама и Йемена. Эти скаты встречаются на песчаном грунте около скалистых и коралловых рифов на глубине до 170 м, чаще всего до 90 м. Обычно они держатся на глубине, однако во время прилива заходят в мелкие лагуны.

Описание 
Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого превышает длину. Передний край слегка изгибается, рыло притуплённое. Позади глаз расположены брызгальца. На вентральной поверхности диска имеются 5 пар жаберных щелей, рот и ноздри. Между ноздрями пролегает лоскут кожи с бахромчатым нижним краем. Рот изогнут в виде дуги. Кнутовидный, утончающийся к кончику  хвост превышает длину диска. На дорсальной поверхности рядом с уплощённым основанием хвостового стебля расположен шип, соединённый протоками с ядовитой железой. На хвостовом стебле расположены короткая верхняя и длинная нижняя кожные складки. Колючки на диске отсутствуют. Окраска дорсальной поверхности диска серо-зелёного цвета с голубыми пятнышками. Кончик хвоста покрыт чередующимися чёрно-белыми полосами. Максимальная зарегистрированная ширина диска 70 см. Ширина диска скатов, обитающих в водах Явы, достигает 38 см, а в водах Бали 45 см.

Биология 
Зачастую Neotrygon kuhlii неподвижно лежат на дне,  зарывшись в грунт и оставив на поверхности только глаза. Основу рациона этих скатов составляют полихеты, креветки и крабы. На Neotrygon kuhlii паразитируют различные виды моногеней, цестод и трематод.

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon kuhlii  относятся к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—2 новорождённых с диском шириной около 11—17 см. В водах Явы самцы и самки достигают половой зрелости при ширине диска 22—26 и 23—27 см соответственно, а у берегов Бали самцы становятся половозрелыми при ширине диска 31—35 см и  соответственно.

На этих скатов охотятся крупные рыбы, включая акул, и млекопитающие, такие как косатки.

Взаимодействие с человеком 
Ядовитый шип делает Neotrygon kuhlii потенциально опасными для человека.  Они являются объектом целевого лова и представляют интерес для аквариумистов. В Яванском море эти скаты попадаются в большом количестве в тралы и неводы. Мясо поступает в продажу в вяленом и копчёном виде. Данных для оценки Международным союзом охраны природы статуса сохранности вида недостаточно.

Примечания

Ссылки 
 

Хвостоколообразные
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1841 году